Hannenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Hannenklinge (Nassach), rechte Nebenklinge zur Nassach unterhalb von Nassach, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen
 Hannenklinge, Talmulde des Dengelsgrabens , rechter Zufluss des Pfedelbachs nach Pfedelbach, Hohenlohekreis